Herdtle bezeichnet:
 Herdtle (Aulendorf), Ortsteil der Stadt Aulendorf, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg

Herdtle ist der Familienname folgender Personen:
 Hermann Herdtle (1848–1926), deutscher Architekt und Kunsthandwerker
 Eduard Herdtle (1821–1878), deutscher Zeichner, Bildhauer, Maler und Kunstlehrer

Herdtlé bezeichnet:
 Herdtlé & Bruneau, ehemaliger französischer Automobilhersteller